Plaats in Indonesië
 Margoagung (Seyegan), een plaats in het bestuurlijke gebied Sleman in de provincie Jogjakarta
 Margoagung (Sumberejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java